Нёвилль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нёвилль, Оливер (род. 1973) — немецкий футболист, игравший на позиции нападающего.
 де ла Нёвилль, Фуа — французский дипломат.